Karina peut désigner :

 Karina, genre botanique de la famille Gentianaceae.

Pseudonyme
 Anna Karina (1940-2019), actrice, chanteuse et écrivain française ;

Prénom
 
 Karina (née en 1946), de son vrai nom María Llaudes Santiago, chanteuse espagnole ayant représenté l'Espagne à l'Eurovision 1971 ;
 Karina Arroyave (née en 1969), actrice américaine ;
 Karina Askarova (en russe : Карина Аскарова) (née en 1988), joueuse de volley-ball russe ;
 Karina Beuthe (née en 1969), actrice belge ;
 Karina Bryant (née en 1979), judokate britannique ;
 Karina Gauvin (1966-), chanteuse lyrique canadienne ;
 Karina Goma (19?-), réalisatrice, scénariste, chroniqueuse et journaliste québécoise ;
 Karina González (née en 1991), mannequin mexicaine élue Miss Mexique 2012 ;
 Karina Habšudová (née en 1973), joueuse de tennis slovaque ;
 Karina Hollekim (née en 1976), BASE jumper et une skieuse de freeride norvégienne ;
 Karina Jespersen (née en 1975), handballeuse internationale danoise ;
 Karina Jordán (née en 1985), actrice péruvienne ;
 Karina Kay (née en 1987), actrice pornographique américaine ;
 Karina LeBlanc (née en 1980), joueuse canadienne de football évoluant au poste de gardienne de but ;
 Karina Logue (1966-), actrice et mannequin canadienne ;
 Karina Lombard (née en 1969), actrice américaine ;
 Karina Marceau (née en 1972), journaliste, animatrice, réalisatrice, et productrice de télévision québécoise ;
 Karina Maruyama (née en 1983), joueuse japonaise de football évoluant au poste d'attaquante ;
 Karina Mora (née en 1980), actrice mexicaine de telenovelas ;
 Karina Ocasio (née en 1985), joueuse portoricaine de volley-ball ;
 Karina Pasian (née en 1991), chanteuse et pianiste américaine ;
 Karina Plachetka (né en 1975), actrice allemande de cinéma, de séries télévisées et de théâtre ;
 Karina Testa (née en 1981), actrice française ;
 Karina Velásquez (née en 1979), actrice vénézuélienne.

Voir aussi 
 
 

Prénom féminin
Prénom russe
Prénom allemand